Interestatal 88 podría referirse a:
Interestatal 88 (oeste), es una autopista que inicia desde el oeste en Chicago, Illinois, EE.UU a Moline, Illinois, EE.UU.
Interestatal 88 (este), es una autopista que inicia desde el oeste en Schenectady, Nueva York, EE.UU. a Binghamton, Nueva York, EE.UU.